Josef Reif ist der Name folgender Personen:

* Josef Reif (Verbandsfunktionär) (1866–1933), deutscher Verbandsfunktionär
 Josef Reif (Hornist) (* 1980), österreichischer Hornist
 Josef Reif (1937–2023), deutscher Eishockeyspieler, siehe Sepp Reif